Il termine Navarro (dal nome degli abitanti della Navarra) può riferirsi a:

Geografia

Navarro – città capoluogo del partido omonimo
Partido di Navarro – partido della provincia di Buenos Aires

Engenheiro Navarro – comune del Brasile nello stato del Minas Gerais

 Camino Navarro – una delle ramificazioni del Cammino di Santiago di Compostela

Navarro – città del Texas
Contea di Navarro – contea del Texas

Personaggi immaginari
Eli "Weevil" Navarro – personaggio della serie televisiva Veronica Mars

Persone
 Adrián Navarro – attore argentino
 Alejandro Álex Pérez Navarro (n. 1991) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Alejandro "Alex" Rins Navarro (n. 1995) – pilota motociclistico spagnolo
 Alicia Navarro – modella spagnola
 Álvaro Gustavo Sarabia Navarro (n. 1978) – ex calciatore cileno, di ruolo attaccante
 Amaranta Fernández Navarro (n. 1983) – pallavolista e giocatrice di beach volley spagnola
 Andrés Oller Navarro (1929-1995) – cestista spagnolo
 Aurelia Navarro Moreno – pittrice spagnola
 Carla Suárez Navarro (n. 1988) – tennista spagnola
 Carlos Arias Navarro (1908-1989) – politico spagnolo
 Carlos Fernando Navarro Montoya (n. 1966) –  ex calciatore colombiano naturalizzato argentino
 Carlos Navarro – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Christian Bolaños Navarro (n. 984) –  calciatore costaricano, di ruolo centrocampista
 Daniel Navarro García (n. 1983) – ciclista su strada spagnolo
 Daniel Navarro – ciclista spagnolo
 David Michael "Dave" Navarro (n. 1967) – chitarrista, cantautore, bassista e pianista statunitense
 David Navarro – calciatore spagnolo
 Diana Navarro – cantante spagnola
 Dioner Navarro – giocatore di baseball venezuelano
 Emilio Navarro – giocatore di baseball portoricano
 Esteban Navarro – scrittore spagnolo
 Fats Navarro (1923-1950) – trombettista statunitense
 Federico Navarro (n. 2000) – calciatore argentino
 Fernando Navarro Corbacho (n. 1982) – ex calciatore spagnolo
 Fernando Navarro Morán (n. 1989) – calciatore messicano
 Francisco Javier Vicente Navarro, noto come Javi Navarro (n. 1974) – ex calciatore spagnolo, di ruolo difensore centrale
 Francisco Javier Yeste Navarro (n. 1979) – ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Franco Enrique Navarro Monteyro (n. 1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore peruviano
 Guillermo Navarro (n. 1955) – regista e direttore della fotografia messicano
 Hilario Navarro – calciatore argentino
 Ibon Navarro Pérez de Albéniz (n. 1976) – allenatore di pallacanestro spagnolo
 Ivan García Navarro (n. 1993) – tuffatore messicano
 Iván Navarro' (n. 1981) – tennista spagnolo
 Joaquín Navarro Jiménez (n. 1997) – calciatore spagnolo
 Joaquín Navarro-Valls (Cartagena, 1936-2017) – giornalista spagnolo
 Jorge Navarro Sánchez (n. 1996) – pilota motociclistico spagnolo
 Jorge Navarro – pilota motociclistico spagnolo
 José Antonio Romera Navarro  (n. 1989) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore, noto come Romera
 José Leonardo Navarro Galindez – ex calciatore messicano, di ruolo attaccante
 José Leonardo Navarro – ex calciatore messicano
 José Lucas Mena Navarro (n. 1967) –  allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 spagnolo
 José Luis Navarro Martínez (n. 1962) – ex ciclista su strada e pistard spagnolo
 José Navarro Morenés (1897-1974) – cavaliere spagnolo
 José Navarro – calciatore peruviano
 Juan Antonio Delgado Navarro (n. 1964) –  copilota di rally spagnolo
 Juan Carlos Navarro Feijoo (n. 1980) – ex cestista e dirigente sportivo spagnolo
 Juan Carlos Navarro – politico panamense
 Juan José Navarro – ammiraglio spagnolo
 Juan Manuel Gil Navarro (n.1973) –  attore argentino
 Juan Navarro Baldeweg – architetto, scultore e pittore spagnolo
 Julia Navarro – scrittrice, saggista e giornalista spagnola
 Kenn Navarro – animatore filippino naturalizzato statunitense
 Leandro Navarro – calciatore argentino
 Leonardo Navarro – calciatore messicano
 Lorena Navarro – calciatrice spagnola
 Manel Navarro (1996) – cantante spagnolo
 Manuel Raga Navarro (n. 1944) – ex cestista e allenatore di pallacanestro messicano
 Marc Navarro Ceciliano (n. 1995) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Marcel Navarro (1922-2004) – editore e fumettista francese fondatore della casa editrice Lug
 Miguel Ángel Navarro (n. 1982) – nuotatore boliviano
 Miguel Ángel Navarro Zárate (n. 1999) – calciatore venezuelano, di ruolo difensore
 Miguel Navarro – compositore spagnolo
 Natalia Navarro – modella colombiana
 Nicolás Gastón Navarro (n. 1985) – calciatore argentino, di ruolo portiere 
 Nicolás Navarro Castro (n. 1963) – ex calciatore messicano
 Nieves Navarro García (n. 1938) – attrice spagnola
 Pietro Navarro – condottiero spagnolo
 Pietro Paolo Navarro – religioso italiano
 Rafael Jesús "Rafa" Navarro Mazuecos (n. 1994) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore, meglio noto come Rafa Navarro 
 Rafael Navarro – attore spagnolo
 Ramiro Navarro – ex calciatore messicano
 Ramón Novarro (1899-1968) – nome d'arte di Juan Ramón Gil Samaniego, attore cinematografico e regista messicano
 Rubén Marino Navarro (1933-2003) – allenatore di calcio e calciatore argentino
 Sandra Aguilar Navarro (n. 1992) – ginnasta spagnola medaglia d'argento
 Santiago Navarro Félez (1936-1993) – cestista spagnolo
 Sergio Guardiola Navarro (n. 1991) –  calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Sergio Raúl Navarro Rodríguez (n. 1936) – ex calciatore cileno
 Vincenzo Navarro (1800-1867) – poeta italiano ed illustre personaggio siciliano

Televisione
Commissario Navarro – serie televisiva poliziesca francese
Navarro – serie televisiva francese trasmessa dal 1989 al 2006

Trasporti 

 Laverda Navarro – motocicletta della Moto Laverda

Pagine correlate
 Juan Navarro